Альваро Фернандес:
* Фернандес, Альваро (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Фернандес Льоренте, Альваро (род. 1998) — испанский футболист.